Golupčarke (lat. Columbiformes), red ptica
 Golubovke (ribe) (lat. Myliobatidae), iz reda pravih raža (lat. Rajiformes)